Czesław Zajączkowski (1877–1916) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Czesław Zajączkowski (1893–1930) – żołnierz Legionów Polskich, major piechoty Wojska Polskiego
 Czesław Zajączkowski (1917–1944) – podporucznik Armii Krajowej

Przypisy